Cianciulli è un cognome italiano di origine longobarda. Deriva da Zaczul latinizzato in Zaczullis e poi Cianciulli nel 1200. Il luogo di origine della famiglia è Montella, in Irpinia.

Esponenti della famiglia sono:
Michele Cianciulli
Michele Angelo Cianciulli
Leonarda Cianciulli

Esiste anche un minerale che deriva il suo nome da questa famiglia, la Cianciulliite.

Note

Bibliografia 
F. Scandone, L'Alta Valle del Calore, Napoli 1911 
Anonimo, Chronicon Salernitanum, Salerno 974

Altri progetti 

Cognomi italiani